Pavonensi – abitanti di Pavona
Pavonensi – abitanti di Santa Cecília do Pavão